Erste Bank Open 2015 — 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 19 по 25 октября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Маррей
 Парный турнир —  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер

Общая информация 
В 2015 турнир был повышен до статуса серии ATP 500 вместо ATP 250. Аналогичный статус в туре у местных соревнований был с 1996 по 2008 год.

В одиночном разряде сыграли шесть теннисистов из Топ-20 (два из них из первой десятки). Под первым номером посева выступил Давид Феррер (№ 8 в мире на тот момент). Испанец подтвердил статус фаворита и выиграл титул, обыграв в финале несянного Стива Джонсона. Для теннисиста из США этот финал стал дебютным в одиночном разряде на соревнованиях ассоциации. Прошлогодний чемпион Энди Маррей не защищал свой титул.

В парном турнире победителем стала несеянная изначально пара Лукаш Кубот и Марсело Мело. В четвертьфинале они обыграли первых номеров посева Жан-Жюльена Ройера и Хорию Текэу, а в финале смогли обыграть вторых номеров на турнире Джейми Маррея и Джона Пирса. Для Кубота титул в Вене стал вторым в карьере (до этого он побеждал в 2009 году в команде с Оливером Марахом). Прошлогодние чемпионы Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Стива Джонсона со счётом 4-6, 6-4, 7-5 .
 Феррер выигрывает 5-й одиночный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джонсон сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 4-6, 7-6(3), [10-6].
 Кубот выигрывает свой 4-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выигрывает свой 5-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Erste Bank Open
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2015 года
2015